Oxyloma decampi är en snäckart som först beskrevs av Tryon 1866.  Oxyloma decampi ingår i släktet Oxyloma och familjen bärnstenssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bärnstenssnäckor
decampi